The King of Jazz kan syfta på:

 The King of Jazz – en benämning på den amerikanske orkesterledaren Paul Whiteman
 The King of Jazz – originaltiteln på en amerikansk film från 1930, se den svenska titeln Jazzkungen